EBK steht für:
 Eidgenössische Bankenkommission
 Eisenbindungskapazität, ein veralteter Laborparameter für den Eisenstoffwechsel
 Eröffnungsbilanzkonto
 „Einbauküche“, siehe Liste der Abkürzungen in Wohnungsanzeigen
 Edelbrechkörnung, Bezeichnung der gebrochenen Produkte in Rohstoffindustrie, zum Beispiel bei Asphaltzuslagstoffen, Splitte

ebk steht für:
 Östliches Bontok (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Bontok (Sprache) der Bontok, einer ethnischen Gruppe der Igorot in der Mountain Province von Luzon, Philippinen

Siehe auch:

EBK